Kiprugut ist der Familienname folgender Personen:

 Boaz Kiprugut (* 1998), kenianischer Leichtathlet
 Wilson Kiprugut (1938–2022), kenianischer Leichtathlet

en:Kiprugut